Diògenes (en llatí Diogenes, en grec antic Διογένης) va ser un militar fill del general Arquelau, un dels generals principals del rei Mitridates VI Eupator del Pont. També va destacar com a militar igual que el seu pare a la Primera guerra mitridàtica, i va morir a la batalla de Queronea l'any 86 aC contra Sul·la.

Referències 

Militars